Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 1999 wurde am 17. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 23. November in Großbritannien. Insgesamt wurden 14 Weltmeisterschaftsläufe auf fünf Kontinenten gefahren. Tommi Mäkinen wurde zum vierten Mal Weltmeister in Folge und stellte damit einen neuen Rekord auf bis dahin. Juha Kankkunen schaffte zuvor vier Weltmeistertitel innerhalb von acht Jahren.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung

Herstellerwertung 

1, 2, 3 = Zusatzpunkte für vorher angekündigte Wertungsprüfungen, später auch Power-Stage genannt.

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

1999
Motorsportsaison 1999